Gehrt ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mathias Gehrt (* 1992), dänischer Fußballspieler
 Matthias Gehrt (* 1957), deutscher Theater-Regisseur und ~direktor